Billau bezeichnet:
 Billau (Santelmarker See), Bach, Zufluss zum Santelmarker See in der Gemeinde Oeversee, Landkreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Billau, bis 1938 Sbylutten, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Zbyluty, Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hotel Billau, ehemaliges renommiertes Hotel in Rolandseck, Stadt Remagen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland